

Brasil 
 Museu do Telefone (Belo Horizonte)
 Museu do Telefone Marechal Rondon

Desambiguações de museus